Kølle har flere betydninger:
 kølle (våben) – en kølle er et primitivt våben.
 kølle (musikinstrument) – en kølle er en slags trommestik. 
 kølle (sportsredskab) – en kølle er et redskab til brug i visse sportsgrene.
 kølle (værktøj) – se knippel eller mukkert.
 C.A. Kølle - dansk maler (1827-1872)